Steinküppel ist der Name von Bergen und Erhebungen:
 Steinküppel (Brandlos) (489 m) im Vogelsberg bei Brandlos (Hosenfeld), Landkreis Fulda, Hessen
 Steinküppel (Thalau) (502,3 m) in der Rhön bei Thalau (Ebersburg), Landkreis Fulda, Hessen
 Steinküppel (Wildflecken) (746 m) in der Rhön bei Wildflecken, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Steinküppel (Spessart) (326 m) im Spessart bei Mömbris, Landkreis Aschaffenburg, Bayern

Siehe auch:
 Steinkuppe